Сно́вский райо́н (; до 2016 г. Що́рский райо́н) — упразднённая административная единица на севере Черниговской области Украины. Административный центр — город Сновск.

География 
Район расположен на севере Черниговской области. Граничит с Корюковским, Менским, Городнянским районами Черниговской области, а также с Климовским районом Брянской области России. Расстояние до областного центра по железной дороге — 249 км, автомобильными дорогами — 72 км.

Природные условия: климат умеренно-теплый, мягкий, с достаточной влажностью.

Почвы дерново-подзолистые и оподзоленные.

Район находится в зоне смешанных лесов. Площадь лесов − 40 182 га, основные породы — сосна, береза, дуб. Площадь водного зеркала рек, озёр, прудов — 1585 га, главная — река Снов.

Полезные ископаемые — нерудные (торф, песок и глина).

Природно-заповедный фонд Сновского района представлен 28 природоохранными объектами местного значения и двумя общегосударственного значения (гидрологический заказник Болото Мох и гидрологический памятник природы Гальский мох): 22 заказника (20 гидрологических, 2 ботанических), 3 памятника природы (2 ботанических, 1 гидрологический), 2 урочища. Крупнейшие объекты: гидрологический заказник Снов площадью 7 486 га и ботанический заказник Вершины — 661 га.

История 
Сновский район был создан в апреле 1923 года, а после переименования райцентра в город Щорс в июле 1935 года получил название Щорский район.

В соответствии с первым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР в мае 1931 года в райцентре была создана районная МТС.

В ходе Великой Отечественной войны с 27 августа 1941 до 21 сентября 1943 года территория района находилась под немецкой оккупацией. При отступлении немецкие войска разрушили райцентр.

В 1957 году основой экономики района являлось сельское хозяйство, здесь имелись посевы зерновых (рожь, ячмень, пшеница), льна, конопли и картофеля, развивалось мясо-молочное животноводство, действовали МТС, плодоовощеводческий совхоз и шесть сельских электростанций.

21 января 1959 года к Щорскому району была присоединена часть территории упразднённого Тупичевского района, а 30 ноября 1960 года — части территорий упразднённых Березнянского и Корюковского районов.

В феврале 1965 года границы Щорского района изменились, в его состав были включены Александровский сельсовет и Тютюнницкий сельсовет Менского района.

В 1960-е годы промышленные предприятия райцентра были реконструированы, а районная МТС — реорганизована (сначала в ремонтно-техническую станцию, а затем в райсельхозтехнику). В 1967 году в Щорсе были открыты ПТУ и широкоэкранный кинотеатр «Космос», в конце 1970 года — создана передвижная механизированная колонна (выполнявшая строительные и ирригационные работы).

В 1983 году на территории района насчитывалось 57 населённых пунктов (1 город и 56 сел) в составе одного горсовета и 20 сельсоветов; основой экономики являлись сельское хозяйство, лесное хозяйство (общая площадь лесов в это время составляла 36,8 тыс. га) и пищевая промышленность. Основными направлениями сельского хозяйства являлись выращивание зерновых культур (в основном, ржи), картофеля и льна, а также откорм крупного рогатого скота. Общая площадь обрабатываемых земель составляла 127,5 тыс. га (в том числе 42,3 тыс. га пашни и 31,7 тыс. га пастбищ и покосов). Общая протяжённость автомобильных дорог составляла 265 км (из них 191 км составляли дороги с твёрдым покрытием). Крупнейшими предприятиями были мебельная фабрика, завод продтоваров, маслозавод и комбинат бытового обслуживания. Также на территории района действовали 19 колхозов, 3 совхоза, 7 межколхозных объединений (лесхоз, межколхозная строительная организация, объединение по заготовке кормов и др.), райсельхозтехника и райсельхозхимия, две железнодорожные станции (Щорс и Камка), ПТУ, 30 общеобразовательных школ, 1 музыкальная школа, 1 спортивная школа, 7 больниц и 29 иных лечебных учреждений, 40 Домов культуры и клубов, 1 кинотеатр, 44 киноустановки, 35 библиотек и четыре музея (мемориальный музей Н. А. Щорса и музей комсомольской славы в Щорсе, музей дружбы народов в селе Клюсы и музей партизанской славы в селе Елино).

В марте 1989 года на территории района было создано агропромышленное объединение «Снов», в состав которого вошли 18 колхозов, 2 совхоза, лесхоз, Щорский комбикормовый завод, Щорский маслозавод, консервный завод в селе Турья, райсельхозтехника и райсельхозхимия, районная ветеринарная лаборатория, районная станция защиты растений и 8 иных предприятий и организаций Щорского района.

После провозглашения независимости Украины район оказался на границе с Россией и Белоруссией, он находится в зоне ответственности Черниговского пограничного отряда Северного регионального управления ГПСУ.

6 марта 1992 года село Носовка было включено в состав города Щорс.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося в городе Щорс механического завода, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации завода продтоваров и всех трёх совхозов на территории района.

12 мая 2016 года Верховная Рада Украины переименовала Щорский район в Сновский район.

В январе 2017 года численность населения района составляла 23,6 тыс. человек, на его территории насчитывалось 56 населённых пунктов (1 город и 55 сел) и действовали 8 промышленных предприятий (в том числе, мебельная фабрика, завод продтоваров, Новоборовицкий спиртзавод и лесхоз), основой экономики являлось сельское хозяйство.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы вошёл состав Корюковского района.

Известные уроженцы 
 Мороз, Николай Кириллович (21.12.1921, село Хотуничи—09.11.1992, Турья) —  кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Озерский, Юрий Иванович — украинский советский политический и государственный деятель.
 Рахлин, Илья Яковлевич — руководитель Ленинградского мюзик-холла.
 Рахлин, Натан Григорьевич — дирижёр.
 Рыбаков, Анатолий Наумович — русский советский писатель.
 Щорс, Николай Александрович ( — 30 августа 1919) — офицер военного времени Русской императорской армии, затем — командир украинских красногвардейских повстанческих формирований, начальник дивизии Красной Армии времён Гражданской войны в России.

Исчезнувшие населённые пункты 
 Коровное

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сновский район

Сновский район
Объекты, названные в честь Николая Щорса